Нижче наведено список країн-членів ОЕСР, розподіленими за рівнем самогубств на 100.000 населення. Дані надані статистичними службами відповідних країн.

Методологія 
Рівень чоловічих і жіночих суїцидів розрахований виходячи із чисельності чоловіків і жінок у населенні країни (тобто наприклад, число чоловічих самогубств поділено на загальне число чоловіків в країні). Це зроблено через те що, співвідношення статей в більшості країн не 1:1.

Країни

Див. також 
Країни:
 Самогубства в Японії
 Самогубства в Південній Кореї

Посилання 

Списки країн